A Night to Remember, en cine y literatura, puede referirse a:

 A Night to Remember (1943), película protagonizada por Loretta Young y Brian Aherne.
 A Night to Remember (1955), novela de Walter Lord sobre el hundimiento del Titanic.
 A Night to Remember (1958), película adaptación de la novela anterior.

Asimismo, A Night to Remember, en música, puede hacer referencia a:
 «A Night to Remember» (1982), canción de Shalamar.
 A Night to Remember (1989), álbum de Cyndi Lauper.
 «A Night to Remember», canción de Cyndi Lauper.
 A Night to Remember World Tour, gira musical de Cyndi Lauper.
 A Night to Remember (1999), álbum de Joe Diffie.
 «A Night to Remember», canción de Joe Diffie.
 A Night to Remember (2005), álbum de Evergrey.
 A Night to Remember (2008), sencillo de High School Musical.